(née en 1961), femme politique suisse ;
 Roland Brogli (1951-2017),  personnalité politique suisse ; 
 Thea Brogli (active en 2014-2016), gymnaste suisse.

Voir aussi 
 
Patronyme suisse